Курсель-сюр-Нье () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Входит в кантон Панж.

Географическое положение 

Курсель-сюр-Нье расположен в 290 км к востоку от Парижа и в 12 км к юго-востоку от Меца.

История 
 Деревня входила в регион Сольнуа мозельских земель.
 В 1802 году вошла в кантон Панж.
 В 1810 году к коммуне был присоединён Шайи-сюр-Нье.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 1 041 человек.

Достопримечательности 

 Следы римской дороги.
 Мельница, датируемая 1202 годом; работала до 1913 года.
 Замок, построен в 1681 как небольшое укреплённое сооружение, переделан в XVIII веке.
 Вокзал.
 Церковь Сент-Мари-Мадлен, 1760.

Примечания

Ссылки 
 Мэрия коммуны
 Институт статистики. Курсель-сюр-Нье.